Llista d'asteroides del 149001 al 150000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|149001-149100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|149101-149200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|149201-149300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|149301-149400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|149401-149500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|149501-149600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|149601-149700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|149701-149800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|149801-149900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|149901-150000 [ modifica]

|-
|}